Botafogo Futebol Clube pode referir-se a:

 Brasil
Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto), de São Paulo
 Botafogo Futebol Clube (João Pessoa), da Paraíba
 Botafogo Futebol Clube (Aquidauana), de Mato Grosso do Sul
 Botafogo Futebol Clube (Goiás)
 Botafogo Futebol Clube (Macaé), do Rio de Janeiro
 Botafogo Futebol Clube (Porto Velho), de Rondônia
 Botafogo Futebol Clube de Jaguaré do Espírito Santo

 Portugal
 Botafogo Futebol Clube (Cordinhã)

 Cabo Verde
 Botafogo Futebol Clube (Cabo Verde)

Desambiguações de clubes